Бу́ффало, реже ба́ффало ( , ) может означать:

 Буффало, или иктиобусы — род рыб.
 Буффало — инвестиционная золотая монета с изображением бизона (США).
 Буффало — неформальное прозвание военнослужащих 10-го кавалерийского полка в армии США и целиком состоявшего из солдат-афроамериканцев.

Топоним 
США
 Баффало — город в Вайоминге.
  — город в Канзасе.
 Буффало — город в штате Нью-Йорк (самый крупный с таким названием).
 Баффало — город в Техасе.
 Баффало — река в Арканзасе.
  — река в Теннесси.
 Баффало-Крик — название пары сотен малых рек в разных штатах.
 

Канада
 Баффало — озеро на Северо-Западных территориях.
 Баффало — озеро в Альберте.
 Вуд-Баффало — национальный парк в Канаде.

Австралия, штат Виктория
 Маунт-Баффало — национальный парк.
 Баффало — гора, ядро одноимённого парка.

ЮАР
 Баффало — городской округ в Восточно-Капской провинции ЮАР.

См. также 
Военная техника
 Buffalo MPV — американский бронетранспортёр и боевая инженерная машина, разработанный в рамках программы создания бронеавтомобилей с повышенной защитой от мин и самодельных взрывных устройств.
 Brewster F2A Buffalo — палубный истребитель ВМС США времен второй мировой войны.

Спорт
 Баффало Сейбрз — клуб НХЛ.
 Баффало Биллс — клуб НФЛ, названный в честь Буффало Билла.

Прочее
 Buffalo Airways — авиакомпания, выполняющая чартерные и регулярные пассажирские рейсы, основанная в городе Хай-Ривер (Канада) в 1970 году.
 Батальон «Буффало» — одно из названий 32-го батальона лёгкой пехоты Сухопутных войск Южно-Африканских сил обороны, состоявшего из наёмников.
 «Баффало-66» — фильм Винсента Галло 1998 года.
 Буффало Билл — прозвище известного американского военного, охотника и шоумена второй половины XIX — начала XX веков.
 Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo